El término Dubna/Dubná puede referirse:

 a Dubná, ciudad del óblast de Moscú, en Rusia;
 al río Dubná, afluente del Volga, en Rusia;
 al Dubna 48K, un ordenador soviético.